Джоан Фёрниволл (; около 1369 — до 1400) — английская аристократка, 5-я баронесса Фёрниволл в своём праве с 1383 года.

Биография 
Джоан Фёрниволл была единственным ребёнком Уильяма, 4-го барона Фёрниволла, и его жены Томасины. Она родилась примерно в 1369 году. После смерти отца в 1383 году Джоан унаследовала семейные владения и титул. Она была замужем за Томасом Невиллом (брак заключили до 1 июля 1379 года) и родила дочь Мод (около 1392 — около 1423), вышедшую за Джона Толбота, 1-го графа Шрусбери. Умерла баронесса не позже 1400 года.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фёрниволл
Бароны Англии XIV века
Баронессы Англии в своём праве
Невиллы
Фёрниволлы